Гопалгандж:

 Гопалгандж — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого округа и подокруга Гопалгандж-Садар.
 Гопалгандж — округ в центральной части Бангладеш, в области Дакка.
 Гопалгандж-Садар — подокруг в Бангладеш, в составе одноимённого округа.
 Гопалгандж — город в Индии, административный центр одноимённого округа.
 Гопалгандж — округ в Индии в штате Бихар.